Этельберт I (также известен как Альберт) — король Восточной Англии, правивший в середине VIII века. Мог разделять власть с Хуном и Беорной.

Идентичность 
О его происхождении достоверных сведений нет. Вероятно, был элдорменом во времена короля Эльфвальда. После смерти последнего в 749 году вместе с другими представителями знати (возможно, также элдорменами) Хуном и Беорной избран новым королём Восточной Англии.

Об Этельберте I сообщает Симеон Даремский, когда пишет о разделе Восточной Англии между ним и Беорной в 749 году. После обнаружения клада с большим количеством монет Беорны в 1980 году историчность Этельберта также перестала вызывать сомнения. Позже была найдена монета (серебряный пенни), стилистически похожая на монеты Беорны, но с именем «Этельберт». Содержание серебра в ней составило 42%. Монеты были найдены в Барроу-хилл (Саффолк). Выдвигается теория, что Этельберт I был королём именно в Саффолке.

Политическая ситуация в Восточной Англии во времена Этельберта I является предметом дискуссий. Одни исследователи считают, что королевство было разделено на Норфолк, Саффолк и Эли. Другие считают, что Беорна был сюзереном Этельберта I. 

Есть теория, что Беорна лишил Этельберта I власти. Согласно этой версии, в 758 или 760 году после свержения Беорны королём Мерсии Оффой, он разделил власть с Этельредом I. По другой версии Этельберт стал элдорменом и подчинялся Оффе. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Литература 
 Archibald, Marion M.; Fenwick. V. H.; Cowell, M.R. (1996). «A sceat of Ethelbert I of East Anglia and Recent Finds of Coins of Beonna». British Numismatic Journal. 65: 1–19.
 Yorke, Barbara (2002). Kings and Kingdoms of Early Anglo-Saxon England. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-16639-X.

Короли Восточной Англии VIII века